Kostelů zasvěcených svatému Michaelovi archandělovi je více:

Česko

Hlavní město Praha
 Chrám svatého archanděla Michaela (Petřín)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Podolí)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Praha, Staré Město)
 Kostel svatého Michala v Jirchářích

Středočeský kraj
Okres Kutná Hora
 Kostel Archanděla Michaela (Soběšín)
Okres Mělník
 Kostel svatého Michaela archanděla (Mělnické Vtelno)
Okres Mladá Boleslav
 Kostel svatého Michaela archanděla (Michalovice)
Okres Praha-západ
 Kostel svatého Michala (Svrkyně)
Okres Rakovník
 Kostel svatého Michaela archanděla (Milostín)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Skryje u Rakovníka)

Jihočeský kraj
Okres Český Krumlov
 Kostel Archanděla Michaela (Křemže)
 Kostel svatého Michala (Horní Dvořiště)
Okres Jindřichův Hradec
 Kostel svatého Michaela (Horní Pěna)
Okres Písek
 Kostel svatého Michaela archanděla (Horní Záhoří)
Okres Tábor
 Kostel svatého Michala (Bechyně)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Jistebnice)

Plzeňský kraj
Okres Domažlice
 Kostel Archanděla Michaela (Meclov)
 Kostel svatého archanděla Michaela (Všeruby)
Okres Klatovy
 Kostel svatého Michala (Štěpánovice)
Okres Plzeň-jih
 Kostel Archanděla Michaela (Dožice)
Okres Plzeň-sever
 Kostel svatého Michala (Obora)
Okres Tachov
 Kostel svatého Michaela archanděla (Dubec)
 Kostel archanděla Michaela (Michalovy Hory)

Karlovarský kraj
Okres Cheb
 Kostel svatého Michala (Dolní Žandov)
Okres Karlovy Vary
 Kostel Zjevení svatého Michaela archanděla (Andělská Hora)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Brložec)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Otročín)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Bochov)
 Kostel svatého Michala (Děpoltovice)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Nová Role)
 Kostel svatého Michaela (Stráž nad Ohří)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Špičák) - záměr
Okres Sokolov
 Kostel svatého Michaela archanděla (Oloví)

Ústecký kraj
Okres Děčín
 Kostel svatého Michaela archanděla (Dolní Poustevna)
Okres Chomutov
 Kostel svatého Michaela archanděla (Blatno u Chomutova)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Kovářská)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Všestudy)
Okres Louny
 Kostel svatého Michaela archanděla (Bitozeves)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Blšany)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Bukovina)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Zlovědice)
Okres Most
 Kostel svatého Michaela archanděla (Brandov)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Litvínov)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Nová Ves v Horách)

Liberecký kraj
Okres Jablonec nad Nisou
 Kostel svatého Michaela archanděla (Smržovka)
Okres Liberec
 Kostel svatého Michaela archanděla (Bulovka)
Okres Semily
 Kostel svatého Archanděla Michaela (Dolní Rokytnice)

Královéhradecký kraj
Okres Hradec Králové
 Kostel svatého Michaela archanděla (Libřice)
Okres Náchod
 Kostel svatého Michaela archanděla (Náchod)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Vernéřovice)
Okres Rychnov nad Kněžnou
 Kostel svatého Michaela archanděla (Borohrádek)
Okres Trutnov
 Kostel svatého Michaela (Černý Důl)

Pardubický kraj
Okres Chrudim
 Kostel svatého Michaela archanděla (Chrudim)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Licibořice)
Okres Pardubice
 Kostel svatého Archanděla Michaela (Lepějovice)
Okres Svitavy
 Kostel svatého Michala (Polička)
Okres Ústí nad Orlicí
 Kostel svatého Michaela archanděla (Králíky)

Kraj Vysočina
Okres Havlíčkův Brod
 Kostel svatého Michala (Žižkovo Pole)
 Kostel Archanděla Michaela (Uhelná Příbram)
Okres Pelhřimov
 Kostel svatého Michaela archanděla (Pacov)
Okres Třebíč
 Kostel svatého Michaela archanděla (Želetava)
Okres Žďár nad Sázavou
 Kostel svatého Michaela archanděla (Vítochov)

Jihomoravský kraj
Okres Blansko
 Kostel svatého Michaela archanděla (Vísky)
Okres Brno-město
 Kostel svatého Michaela archanděla (Brno)
Okres Břeclav
 Kostel svatého Michaela archanděla (Dolní Věstonice)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Ladná)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Nový Přerov)
Okres Hodonín
 Kostel svatého Michaela archanděla (Šardice)
Okres Vyškov
 Kostel svatého Michala (Švábenice)
Okres Znojmo
 Kostel svatého Michaela archanděla (Dyjákovice)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Horní Kounice)
 Kostel svatého Michala (Znojmo)

Olomoucký kraj
Okres Olomouc
 Kostel svatého Michala (Olomouc)
Okres Prostějov
 Kostel svatého Michaela archanděla (Otaslavice)
 Kostel svatého Michala (Rozstání)
 Kostel svatého Michaela (Vrchoslavice)
Okres Přerov
 Kostel svatého Michaela archanděla (Přerov)
Okres Šumperk
 Kostel svatého Michaela archanděla (Branná)
 Kostel svatého Michaela (Maršíkov)
 Kostel svatého Michala (Rejchartice)

Moravskoslezský kraj
Okres Bruntál
 Kostel Archanděla Michaela (Dětřichovice)
 Kostel Archanděla Michaela (Hošťálkovy)
 Kostel Archanděla Michaela (Hrozová)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Jiříkov)
 Kostel Archanděla Michaela (Moravskoslezský Kočov)
 Kostel svatého Archanděla Michaela (Razová)
 Kostel svatého Michaela Archanděla (Roudno)
 Kostel svatého Michala (Rýmařov)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Vrbno pod Pradědem)
Okres Frýdek-Místek
 Kostel svatého Michaela archanděla (Řepiště)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Střítež)
Okres Nový Jičín
 Kostel svatého Michaela archanděla (Kujavy)
 Kostel svatého archanděla Michaela (Sedlnice)
Okres Opava
 Kostel svatého Michaela (Bohdanovice)

Zlínský kraj
Okres Uherské Hradiště
 Kostel svatého Michaela archanděla (Staré Město)
Okres Vsetín
 Kostel svatého Michaela archanděla (Lešná)
 Kostel Archanděla Michaela (Liptál)
Okres Zlín
 Kostel svatého Michaela archanděla (Vlachovice)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Otrokovice)

Další země

 Kostel svatého Michala (Jõhvi)

 Starý kostel (Messukylä)

 Anglikánský kostel svatého Michaela (Paříž)
 Kostel Saint-Michel des Batignolles (Paříž)

 Kostel svatého Michala (Trogir)

 Kostel Orsanmichele (Florencie)
 San Michele in Borgo (Pisa)

 Kostel svatého Michala (Érd)

 Kostel svatého Michaela (Hamburk)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Hildesheim)
 Kostel svatého Michaela (Weiler in den Bergen)

 Kostel svatého Michaela archanděla (Katovice)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Księży Las)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Prudník)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Rudziniec)
 Kostel svatého Michala (Sandoměř)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Velké Kunčice)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Żernica)

 Kostel svatého Michala (Kluž)

 Severní Makedonie
 Kostel svatého Archanděla Michaela (Podbrege)

 Kostel svatého Michaela archanděla (Čunovo)
 Kostel svatého Michala Archanděla (Dražovce)
 Chrám svatého Michaela archanděla (Frička)
 Chrám svatého Michala Archanděla (Inovce)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Karlova Ves)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Košice)
 Chrám svatého Michaela archanděla (Ladomirová)
 Kostel svatého Michala Archanděla (Lančár)
 Kostel svatého Michala (Malé Kosihy)
 Kostel svatého Michala (Uhliská)
 Kostel svatého Michala archanděla (Veľký Klíž)

 Kostel svatého Michaela (Córdoba)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Caltojar)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Cidones)

 Kostel svatého Michala (Kyjev)
 Cerkev svatého Michala Archanděla – Užok

Zaniklé kostely 

 Kostel svatého Michaela (Chožov)
 Kostel svatého Michaela (Krásný Studenec)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Libkovice)
 Kostel svatého Michala (Malá Strana)
 Kostel svatého Michaela archanděla (Tušimice)

 Arača

Spoluzasvěceno 
 Kostel svatého Michaela a Panny Marie Věrné (Ostrov)
 Kostel svatého Michala a svaté Barbory (Kozlovice)
 Kostel archandělů Michaela a Gabriela (Șurdești) (Rumunsko)

Související články 
 Katedrála svatého Michaela archanděla
 Chrám svatého Michaela archanděla
 Kaple svatého Michaela